Louis Timmermans (kunstschilder), Belgisch kunstschilder
 Louis Timmermans (politicus), Belgisch politicus en burgemeester van Florennes